Алексей Дмитриенко:
 Дмитриенко, Алексей Александрович (род. 1976) — казахстанский гимнаст.
 Дмитриенко, Алексей Геннадиевич (род. 1972) — член Совета Федерации Федерального собрания РФ.